Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на 33. Европском првенству у у дворани 2015. у Прагу одржано је 7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранила Олга Саладуха из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовалле су 23 такмичарке из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку увис у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Квалификациона норма за учешће на Првенству износила је 13,80 метара.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичаарки у финале износила је 1,... метар (КВ). Норму је испунило ... такмичарки, остале су се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Учесници ЕП 2015. из Белорусије на сајту БФЛА

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Троскок на Европском првенству у атлетици у дворани